

Geografia
 Calpe o Calp – comune spagnolo della provincia di Alicante
 Rocca di Calpe – nome alternativo della Rocca di Gibilterra
 Calpe – antica città della Bitinia

Persone
 Antonio Calpe – calciatore portoghese